Eutério (magnificentíssimo) - oficial romano do 
 Eutério (governador) - governador romano do 
 Eutério (prepósito) - oficial romano do 
 Flávio Eutério - oficial romano do 
 Eutério (homem claríssimo) - oficial romano do 
 Eutério (homem magnífico) - oficial romano do